Denumirea de Drenovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Drenovo, un sat în comuna Petrici, regiunea Blagoevgrad;
 Drenovo, un sat în comuna Kostinbrod, regiunea Sofia.